Itala est une marque automobile italienne ;
 Itala est une commune italienne de la province de Messine ;
 Itala Film ou Itala est une société italienne de production de films basée à Turin.